Натуральне число 1219
 1219 рік до нашої ери
 1219 рік нашої ери